Чемпионат мира по фехтованию 2013 года прошёл с 5 по 12 августа в Будапеште (Венгрия) под эгидой Международной федерации фехтования. На турнире было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 808 спортсменов из 106 стран.

Будапешт уже принимал чемпионаты мира по фехтованию в 1926, 1933, 1959, 1975, 1991 и 2000 годах.

Расписание

Общий медальный зачёт 
Выделена страна-хозяйка

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага 
Участвовало 208 спортсменов.

Индивидуальная рапира 
Участвовало 124 спортсмена.

Индивидуальная сабля 
Участвовало 132 спортсмена.

Командная шпага 
Участвовало 40 команд.

 — 13 место.

Командная рапира 
Участвовало 26 команд.

 — 4 место.

Командная сабля 
Участвовала 31 команда.

Женщины

Индивидуальная шпага 
Участвовало 153 спортсменки.

Индивидуальная рапира 
Участвовало 83 спортсменки.

Индивидуальная сабля 
Участвовало 108 спортсменок.

Командная шпага 
Участвовала 31 команда.

Командная рапира 
Участвовало 18 команд.

Командная сабля 
Участвовало 24 команды.

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира
 Календарь чемпионата на сайте FIE
 результаты на сайте Федерации фехтования России

Август 2013 года
Чемпионаты мира в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по фехтованию в Венгрии